CH, Ch, ch — абревіатура латинкою, яка може означати:

CH 

 CH — американське скор. Cargo helicopter, транспортний вертоліт, наприклад CH-46 Sea Knight, Boeing CH-47 Chinook
 CH — логотип хокейного клубу Montreal Canadiens
 CH, також E! — англомовний канадський ТВ-канал
 CH — Confederatio Helvetica, Швейцарія, в ISO 3166-1
 -CH- — в хімії вуглеводнева група
 СН — британський орден Companion of Honour (Орден Кавалерів Пошани)
 CH — регістр процесора архітектури x86, старший (High) байт регістра CX (Count Register).

Ch 
Ch (диграф) — в латиниці

ch 

 ch-мовний код за ISO 639-1 Чаморро (мова)
 ch — в математиці — гіперболічна функція, ch (x) = cosh (x)
 .ch — домен першого рівня для Швейцарії